Highlight, gruppo musicale sudcoreano anche noto come Beast
Highlight, terzo album in studio del gruppo musicale sudcoreano Beast